Noreña kan syfta på:

Spanien 

 Noreña (kommun), Asturien, Province of Asturias, 
 Noreña (kommunhuvudort), Asturien, Province of Asturias,